Slovo infiltrace může znamenat :

obecně
 synonymum pro slovo infiltrování – znamená pomalé vsakování kapaliny nebo plynu póry nějakého tělesa do jeho vnitřku
 infiltrační postřik – povrchová úprava živičných vozovek nástřikem nějaké hmoty

v ekologii, geologii a vodním hospodářství
 infiltrace – přirozené pronikání srážkové nebo povrchové vody do půdy a odtud pak do zásobáren podzemní vody
 břehová infiltrace
 umělá infiltrace
 infiltrační povodí

v biologii a medicíně
 infiltrace (biologie) – pronikání cizích či cizorodých látek do tělesných tkání
 infiltrace (medicína) – vstříknutí léčebného či znecitlivujícího roztoku do tkáně

ve vzduchotechnice
 infiltrace (vzduchotechnika) – přirozená výměna vzduchu, jenž se obvykle děje netěsností rámů oken a dveří

v politice
 

jiný význam
 v přeneseném významu slova se může jednat o výraz pro průnik, proniknutí nějakého cizorodého elementu do nepřátelského prostředí apod.